

Пісківська сільська рада — сільське поселення, Далматовський район, Курганська область
 Пісківська сільська рада — сільське поселення, Юргамиський район, Курганська область

Пісківська сільська рада — сільська рада, Волинська область, Горохівський район
 Пісківська сільська рада — сільська рада, Донецька область, Ясинуватський район
 Пісківська сільська рада — колишня сільська рада, Житомирська область, Житомирський район
 Пісківська сільська рада — сільська рада, Київська область, Іванківський район
 Пісківська сільська рада — сільська рада, Луганська область, Новопсковський район
 Пісківська сільська рада — сільська рада, Львівська область, Пустомитівський район
 Пісківська сільська рада — сільська рада, Миколаївська область, Баштанський район
 Пісківська сільська рада — сільська рада, Полтавська область, Козельщинський район
 Пісківська сільська рада — сільська рада, Полтавська область, Лохвицький район
 Пісківська сільська рада — сільська рада, Рівненська область, Костопільський район
 Пісківська сільська рада — сільська рада, Сумська область, Буринський район
 Пісківська сільська рада — сільська рада, Харківська область, Дворічанський район
 Пісківська сільська рада — сільська рада, Чернігівська область, Бахмацький район
 Пісківська сільська рада — сільська рада, Чернігівська область, Бобровицький район
 Пісківська сільська рада — сільська рада, Чернігівська область, Чернігівський район